Tom Keene ist der Name folgender Personen:

* Tom Keene (Schauspieler) (1896–1963), US-amerikanischer Schauspieler 
 Tom Keene (Musiker) (* 1943), kanadischer Musiker
 Tom Keene (Schriftsteller), Schriftsteller